Стырикович — белорусская фамилия.
 Стырикович, Валериан Львович (1890—1962) — советский педиатр, один из основоположников советской (ленинградской и кишинёвской) педиатрической школы.
 Стырикович, Михаил Адольфович (1902—1995) — советский учёный-теплоэнергетик, академик Академии наук СССР.